Буньоль (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Буньоль.

Город известен фестивалем Ла Томатина, в ходе которого устраивается «битва» помидорами.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Asociación Levantina de Field Target 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  
 ESMUMBU · Escuela de Músicas del Mundo de Buñol

Муниципалитеты Валенсии